Це список гірських залізниць в Швейцарії. Він включає в себе залізниці, що долають круті підйоми (понад 50 ‰ ) або чиї найвищі точки понад 800 метрів над рівнем моря. Більшість з них розташовано в Альпах, до яких відносяться гірські залізниці Європи, таких як Юнгфраубан і Горнергратбан.

Лінії стандартної колії і без зубчастої передачі, що є частиною основної Швейцарської (і Європейської) залізничної мережі виділені жирним шрифтом в списку. Кантони, де лінія продовжується, але не підходить по вищевказаним критеріям позначаються малими буквами.

Список

Примітки 

Залізниці Швейцарії